Дирсе́у Жозе́ Гимара́инш (; 15 июня 1952, Куритиба — 15 сентября 1995, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, более известный как Дирсеу.

Биография 
Дирсеу прозван «цыганом» за многочисленные смены команд: он выступал за бразильские, итальянские, мексиканские команды, за клуб из США, а также в Испании за «Атлетико Мадрид». Дирсеу был настоящим современным центральным нападающим с отличной техникой и видением игры, был наделён редкой силой удара и точностью. Он оставил наилучшее воспоминание о себе — он был лучшим как футболист, и как человек — в каждом клубе, где он сыграл.

Дирсеу погиб в автокатастрофе 15 сентября 1995 года в возрасте 43 лет. В городе Эболи в честь Дирсеу назван муниципальный стадион на 15 тысяч мест.

Достижения 
Клубные:
 Чемпион штата Парана: 1971, 1972
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1976, 1977, 1988
 Обладатель Кубка Винья-дель-Мар: 1976Национальные:
 Участник чемпионатов мира: 1974, 1978, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1978

Ссылки 
 Профиль на сайте «Torcida.com.ru»
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Майами Фридом»
Игроки ФК «Бангу»
Игроки ФК «Беневенто»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Венадос»
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки в мини-футбол Бразилии
Погибшие в автомобильных катастрофах